Robert Adamson, amerykański aktor
 Robert Adamson (1821-1848), szkocki pionier fotografii
 Robert Adamson (1852-1902), filozof szkocki
 Robert Adamson (ur. 1944), poeta australijski